IBM-Haus steht für:

 IBM-Haus (Berlin), Bürohaus am Ernst-Reuter Platz
IBM Haus (Berlin-Marienfelde), Bürohaus in Berlin-Marienfelde 
 IBM-Haus (Hannover), abgegangenes Bauwerk in Hannover